

Geografia

Italia 
Tramonti – comune della provincia di Salerno
Tramonti – frazione di Cariati in provincia di Cosenza
Tramonti di Sopra – comune italiano in provincia di Pordenone
Tramonti di Sotto – comune italiano in provincia di Pordenone
Campiglia Tramonti – frazione della Spezia

Persone 
Guerrino Tramonti – ceramista e pittore italiano